Bast kan syfta på:

 Bast – en egyptisk gudinna, se Bastet
 Bast (material) –  ett material bestående av långsträckta fibrer